Karsbaum ist der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Karsibór (Brzeżno) (ehemals im Kreis Belgard-Schivelbein)
 Karsno (Czaplinek) (ehemals im Kreis Dramburg)